Константи́н Алекса́ндрович Безпа́льчев (21 мая 1896 года, Херсон, Херсонская губерния, Российская империя — 10 декабря 1973 года, Рига, Латвийская ССР, СССР) — советский военачальник, контр-адмирал.

Биография 
Родился 21 мая 1896 года в семье потомственного дворянина, статского советника Александра Фёдоровича Безпальчева в Херсоне. Русский.

Учился в гимназиях в Минске, Каменец-Подольске, Ковно, Житомире и Петрозаводске. Окончил Морской корпус в Петрограде. 30 июля 1915 г. был произведён в офицеры.

С 1915 г. — на военно-морской службе.

В 1918—1920 гг. — командир канонерской лодки № 1 Онежской военной флотилии. Зимой 1918—1919 гг. принимал участие в создании флотилии, переоборудовании судов в военные корабли. В 1919 г. участвовал в боях за освобождение Б. Клименецкого острова, высадке десанта в Лижме, взятии острова Мег и Челмужей. В 1920 г. — командир канонерской лодки «Эльпидифор № 413» Усть-Днепровской флотилии, служил на Чёрное море. В 1926—1929 г. — командир эскадренного миноносца «Петровский».

В 1938 году арестован, в 1940 году освобождён.... бывший царский офицер, потомственный дворянин... в период массовых репрессий в стране, в августе 1938 г., Безпальчев был арестован. Это произошло после десятилетней службы в Севастопольском училище береговой обороны, где он получал от командования только награды и благодарности. Причина ареста стала известна только много лет спустя. Безпальчева обвинили якобы за попытку увести дивизион катеров, которым он командовал в 1926 г., в Румынию. Обвинение было сфабриковано, и, по сути, абсурдно, поэтому вскоре рассыпалось. В апреле 1940 г. Безпальчев был освобождён и восстановлен в кадрах ВМФ. После освобождения назначен начальником цикла военно-морских дисциплин Военно-морского хозяйственного (Интендантского) училища. В 1943 году назначен начальником курса Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе.

С июня по ноябрь 1943 года — на Черноморском флоте в качестве флагманского руководителя морской практики курсантов военно-морских учебных заведений.

В 1944—1945 годах — начальник Горьковского военно-морского подготовительного училища. Член ВКП(б) с 1945 года.

В 1945—1951 годах — начальник Рижского Нахимовского военно-морского училища.

В 1951—1955 годах — начальник 2-го Балтийского высшего военно-морского училища подводного плавания.

С 1957 года — в отставке.

Умер 10 декабря 1973 года, похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья :

• Отец — Александр Федорович Безпальчев (1862—1941—43), потомственный дворянин, статский советник, гражданский инженер.

• Мать — Прасковья Владимировна Безпальчева (умерла в возрасте 48 лет), до замужества сельская учительница.

• Сестра — Софья Александровна Безпальчева.

• Жена  — Елена Тимофеевна Безпальчева.

• Старший сын — Александр Константинович Безпальчев (1918—1942), погиб в Великую Отечественную войну. 

• Младший сын — Константин Константинович Безпальчев (1925—????), службу закончил начальником вооружения и судоремонта Северного флота, контр-адмирал.

• Внук — Александр Константинович Безпальчев (р. 1947), капитан первого ранга.

• Внук — Владимир Константинович Безпальчев (р. 1956), капитан первого ранга.

Награды 
 Орден Ленина
 два ордена Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 медали.
 Личное оружие от Всеукраинского ЦИК (1928)
 Почетная грамота Совета Министров Латвийской ССР (1951)
 Именной кортик от Главнокомандующего ВМС

Примечания

Литература 
 Агронский М. Д. Контр-адмирал К. А. Беспальчев. В море и на суше. Сборник воспоминаний его воспитанников и сослуживцев. — СПб.: НПП «Система», 2008.
 Титов С., Лапшов С. Константин Безпальчев — петрозаводский адмирал // Карелия. — 2009, 4 ноября.

Ссылки 
 Виктор Глушенко Контр-адмирал К.А. Безпальчев 
 Памяти контр-адмирала Безпальчева Константина Александровича. Его звали «Батей». От благодарных воспитанников

Моряки Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Моряки Великой Отечественной войны
Преподаватели Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Члены ВКП(б)
Начальники Нахимовских училищ
Похороненные на Серафимовском кладбище
Персоналии:Петрозаводск